Jacobello Alberegno (m. prima del 1397) – pittore veneziano
 Pietro Alberegno (XIV secolo) – pittore